Pojem Gansův dům je nejednoznačný, může se jednat o následující objekty:
 Gansův dům (Česká Lípa) - klasicistní dům ve městě Česká Lípa
 Gansův dům (Sobotka) - roubený památkově chráněný dům na náměstí v městečku Sobotka